La competizione dei 3000 m femminile di pattinaggio di velocità ai IX Giochi olimpici invernali si è svolta il giorno 2 febbraio 1964 sulla pista del  Olympia Eisschnellaufbahn a Innsbruck.

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni

F4